Лери:

 Лери — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Лери — уменьшительная форма имени Валерия.
Лери- Древне-Грузинское мужское имя

Персоналии 
 Лери, Гаспар-Жозеф Шосегро де (1721—1797) — военный и политический деятель Канады, участник Франко-индейской войны.
 Лери, Яков Прекло (де) — лектор французского языка в Московском университете (1764—1765).
 Лери Винн (род. 1962) — украинский русскоязычный певец, Заслуженный артист Украины.
 Лери — псевдоним Владимира Владимировича Клопотовского (1883—1944), фельетониста, поэта сатирика и юмориста.